Etropole (en búlgaro: Етрополе) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Sofía.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 539 msnm a 81 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 10 916 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Sofía